Электромиография (ЭМГ, ЭНМГ, миография, электронейромиография) — (мио - мышцы и …графо - пишу), метод исследования биоэлектрических (см. Электрофизиология) потенциалов, возникающих в скелетных мышцах человека и животных при возбуждении мышечных волокон;

регистрация электрической активности мышц.

В 1907 немецкий учёный (von Piper, H, b. 1877, Elektrophysiologie menschlicher Muskeln, von H. Piper. Berlin, J.Springer, 1912
)
впервые применил метод электромиографии по отношению к человеку.

Исследование проводится с помощью
 электромиографа
 электроэнцефалографа (см. Электроэнцефалография), имеющего специальный вход для регистрации ЭМГ.

Электромиограмма (ЭМГ) — кривая, записанная на фотоплёнке,
на бумаге с помощью чернильно-пишущего осцилографа или на магнитных носителях.

Амплитуда колебаний потенциала мышцы, как правило, не превышает нескольких милливольт, а их длительность — 20-25 мс.

Направления исследования 
 С помощью введённых в мышцу игольчатых электродов. Улавливают колебания потенциала в отдельных мышечных волокнах или в группе мышечных волокон, иннервируемых одним мотонейроном.
 С помощью накожных электродов. Отражает процесс возбуждения мышцы как целого.
 Стимуляционная электромиография — при искусственной стимуляции нерва или органов чувств. Это позволяет исследовать нервно-мышечную передачу, рефлекторную деятельность, определить скорость проведения возбуждения по нерву.

Применение 
 В психофизиологии для изучения возрастных закономерностей.
 В физиологии труда и спорта.
 При изучении двигательной функции животных и человека.
 В исследованиях высшей нервной деятельности.
 В инженерной психологии (например, при исследовании утомления, выработки двигательного навыка).
 Для оценки при восстановлении нарушенной двигательной функции в ортопедии и протезировании.
 В интерфейсе безмолвного доступа.

Электромиография как метод диагностики в медицине 
 Выявление уровня поражения нервно-мышечного аппарата (учитывая функциональное и структурное строение нервно-мышечной системы).
 Определение топики поражения (место поражения мышц и нервов) 
 Определение распространенности процесса (локальный, распространенный, генерализованный).
 Определения характера поражения (например: аксональное, демиелинизирующее, смешанное).
 Определение выраженности поражения, динамики процесса.

Классификация ЭМГ методик 

 Исследование проведения по нерву
 Исследование моторного проведения
 Исследование сенсорного проведения
 Исследование F-волны
 Исследование Н-рефлекса
 Инчинг (медленное движение) 
 Моторный инчинг
 Сенсорный инчинг
 Сравнительные методики
 Метод коллизии
 Коллизия по моторным волокнам
 Коллизия по сенсорным волокнам
 Нервно-мышечные нарушения
 Низкочастотная стимуляция
 Высокочастотная стимуляция (тетанизация)
 Фармакологические пробы
 Нагрузочные пробы
 Электромиография
 Исследование спонтанной активности
 Исследование ПДЕ
 Исследование интерференционного паттерна
 QEMG
 Активность одиночного мышечного волокна
 Макро ЭМГ
 Прочие методики
 Исследование тремора 
 Исследование мигательного рефлекса
 Т-рефлекс
 Бульбо-кавернозный рефлекс
 Исследование срамного нерва
 Анальный рефлекс
 Исследование ноцицептивного рефлекса
 MUNE
 Магнитная стимуляция
 Исследование времени проведения по пирамидной системе
 Исследование возбудимости моторной коры
 Исследование периода молчания
 Проведение парной стимуляции
 Исследование транкаллозального торможения

К методикам электромиографии часто относят т. н. «глобальную ЭМГ», регистрируемую поверхностными отводящими электродами, установленными на мышцы пациента. Однако, её использование часто приводит к неверным диагнозам, ввиду влияния на результаты такого исследования большого количества субъективных факторов:
 Желание пациента напрягать мышцу
 Наличие у пациента других заболеваний (состояний)
 Расстояние между электродами
 Направление электродов относительно мышечных волокон
 Сопротивление под электродами
 Точность установки электродов относительно мышцы
 Влияние сокращения других мышц данной группы

Литература 
 Николаев С. Г., Электромиография: клинический практикум, Иваново, 2013;
 Николаев С. Г., Атлас по электромиографии, Иваново, 2010;
 Касаткина Л. Ф., Гильванова О. В., Электромиографические методы исследования в диагностике нервно-мышечных заболеваний. Игольчатая электромиография, М., 2010
 Персон Р. С., Электромиография в исследованиях человека, М., 1969;
 Юсевич Ю. С., Очерки по клинической электромиографии, М., 1972;
 Байкушев Ст., Манович З. Х., Новикова В. П., Стимуляционная электромиография и электронейрография в клинике нервных болезней, М., 1974;
 Коуэн Х., Брумлик Дж., Руководство по электромиографии и электродиагностике, пер. с англ., М., 1975.

Примечания

Ссылки 
Протезы рук напечатают на 3D-принтере,
Использование электромиографии для управления компьютерами;
Видеолекция Николаева С. Г. «Электромиография как диагностический процесс »
Электромиография для врачей и пациентов
Онлайн Атлас по Электромиографии

Электрофизиология
Медицинская диагностика
Инструментальные методы медицинской диагностики
Электромиография
Атлас по электромиографии